Jørgen Urne er navnet på flere personer:

 Jørgen Urne (ridder) (død 1480) – dansk ridder
 Jørgen Jørgensen Urne (død 1510) – dansk landsdommer, søn af ovenstående
 Jørgen Clausen Urne til Hinderna (død 1548) – dansk soldat
 Jørgen Knudsen Urne (1598-1642) – dansk rigsmarsk